O termo adesivo pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Adesivo
Fita adesiva
Esparadrapo (adesivo)

Ou ainda:
Autocolante - etiquetas ou impressos em geral que têm um dos lados recobertos de substância adesiva.

Desambiguação